Фуэнте-эль-Ольмо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Фуэнте-эль-Ольмо-де-Искар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Фуэнте-эль-Ольмо-де-Фуэнтидуэнья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.